Планктон:

 Планктон — сукупність дрібних організмів, що живуть у товщі води у завислому стані та не можуть активно протистояти перенесенню течією.
 «Офісний планктон» — сучасний жаргонний вислів, що використовується для позначення «білих комірців» — дрібних офісних службовців.